High Ridge ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 High Ridge (Alabama)
 High Ridge (Connecticut)
 High Ridge (Maryland)
 High Ridge (Missouri)